Great Houghton (Northamptonshire), een plaats in Engeland
Great Houghton (South Yorkshire), een plaats in Engeland